Andrew Watson peut faire référence à :

 Andrew Watson (1856-1921), footballeur écossais ;
 Andrew Watson (1952-), scientifique britannique ;
 Andrew Watson (1961-), évêque anglican britannique ;
 Andrew Watson (1969-), dessinateur de bande-dessinée britannique.